Первый дивизион Мальты 1926/1927 () — 16-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1926/1927
Мальта
Мальта
1926 год на Мальте
1927 год на Мальте